Masatoshi Mihara (Kumamoto, 2 de agosto de 1988) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Vissel Kobe.

Carreira 
Masatoshi Mihara começou a carreira no Sagan Tosu.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe